Kralova Lhota kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Králova Lhota, ort, 
 Kralova Lhota (ort i Tjeckien), Södra Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar